USS Amberjack ha sido el nombre recibido por dos submarinos de la Armada de los Estados Unidos. 

El  fue un submarino de clase la Gato que se perdió tras una carrera durante la Segunda Guerra Mundial]. 

El  fue un submarino de clase la Tench, que estuvo activo durante la guerra fría, y posteriormente, fue vendido a Brasil.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos